Pronocephalidae är en familj av plattmaskar. Pronocephalidae ingår i ordningen Echinostomida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pronocephalidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Pronocephalidae